|-
| 186301 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186302 - ||  || 14 februarie 2002 ||  || 
|-
| 186303 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186304 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186305 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186306 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186307 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186308 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186309 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186310 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186311 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186312 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186313 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186314 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186315 - ||  || 10 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186316 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186317 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186318 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186319 - ||  || 7 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186320 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186321 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186322 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186323 - ||  || 21 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186324 - ||  || 21 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186325 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186326 - ||  || 22 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186327 - ||  || 20 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186328 - ||  || 19 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186329 - ||  || 21 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186330 - ||  || 6 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186331 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186332 - ||  || 10 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186333 - ||  || 5 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186334 - ||  || 9 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186335 - ||  || 11 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186336 - ||  || 9 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186337 - ||  || 9 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186338 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186339 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186340 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186341 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186342 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186343 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186344 - ||  || 6 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186345 - ||  || 9 martie 2002 || Catalina || CSS
|-
| 186346 - ||  || 10 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186347 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186348 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186349 - ||  || 15 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186350 - ||  || 6 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186351 - ||  || 20 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 186352 - ||  || 16 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186353 - ||  || 18 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186354 - ||  || 19 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186355 - ||  || 20 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186356 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186357 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186358 - ||  || 4 aprilie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186359 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186360 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186361 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186362 - ||  || 9 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186363 - ||  || 9 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186364 - ||  || 9 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186365 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186366 - ||  || 11 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186367 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186368 - ||  || 11 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186369 - ||  || 11 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186370 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186371 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186372 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186373 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186374 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186375 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186376 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186377 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186378 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186379 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186380 - ||  || 17 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186381 - ||  || 17 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186382 - ||  || 5 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186383 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186384 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186385 - ||  || 13 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186386 - ||  || 14 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186387 - ||  || 14 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186388 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186389 - ||  || 4 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186390 - ||  || 4 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186391 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186392 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186393 - ||  || 14 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186394 - ||  || 5 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186395 - ||  || 5 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186396 - ||  || 23 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186397 - ||  || 4 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186398 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186399 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186400 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-